Gollmitz – frazione della città di Calau (Brandeburgo)
 Gollmitz – frazione del comune di Nordwestuckermark (Brandeburgo)